Блошка крестоцветная () — вид земляных блошек из подсемейства  семейства . Является сельскохозяйственным вредителем — пожирает листья капусты, рапса, турнепса, редиса и других растений семейства крестоцветных.

Встречается в Европе, на Кавказе, в средиземноморском регионе и в Турции, в Центральной Азии. И личинки и имаго этого вида питаются листьями растений семейства , например  или .

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych
 BioImages: The Virtual Field-Guide (UK) Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777) (a turnip flea beetle)

Phyllotreta
Животные, описанные в 1777 году
Насекомые-вредители